Сатун:

 Сатун — провинция на юге Таиланда.
 Сатун — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.